Speise (über mittelhochdeutsch spīse, „Speise, Gericht“, von ahd. spisa aus lat. expēnsa (pecūnia) ‚das ausgegebene Geld, der Aufwand‘, im Klosterlatein zu spesa ‚Nahrung‘ gewandelt) steht für:
 Feste Nahrung im Unterschied zur flüssigen (Speis' und Trank)
 Gericht (Speise), die zubereitete Nahrung als einzelnes Essen
 Mehlspeise, speziell allgemeine Bezeichnung für Nachspeise, Dessert, Süßspeise (auch ohne Mehl), Kuchen
 Süßspeise, in der Küchensprache
 d Spys (schweizerdeutsch), eine Apfeldiätspeise, das ursprüngliche Birchermüesli

 Speisekammer, ein Lagerraum
 Glockenspeise, das Gussmaterial für eine Glocke

Siehe auch:

nds:Eten